Webster kan som auktorsförkortning betyda:

 Grady Linder Webster
 John Webster
 Robert D. Webster
 Reginald P. Webster
 Thomas Preston Webster
 William David Webster
 Angus Duncan Webster

Robotskapade auktorsförkortningar